Phryganistria är ett släkte av insekter. Phryganistria ingår i familjen Phasmatidae. 2015 upptäckte man en ny art i släktet, Phryanistria tamdaoensis. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Phryganistria